Retable de Sainte Lucie peut désigner plusieurs œuvres picturales :
 Le Retable de Sainte-Lucie (Retable de Santa Lucia dei Magnoli), peint par Domenico Veneziano vers 1445-1447, conservé au musée des Offices de Florence ;
 Le Retable de Sainte Lucie (ou Sainte Lucie devant ses juges),  peint par Lorenzo Lotto en 1532, conservé à la Pinacoteca civica e galleria di arte contemporanea de Jesi ;